Михеевский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Белоруссия 
 Михеевский сельсовет — Дрибинский район, Могилёвская область.

Россия 
 Михеевский сельсовет — Комсомольский район, Ивановская область.
 Михеевский сельсовет — Малоярославецкий район, Калужская область.
 Михеевский сельсовет — Лебяжский район, Кировская область.
 Михеевский сельсовет — Ардатовский район, Нижегородская область.
 Михеевский сельсовет — Северный район, Оренбургская область.